Натуральне число 578
 578 рік до нашої ери
 578 рік нашої ери